Regió de Frísia, regió històrica costanera a l'angle sud-oriental de la mar del Nord, des del nord-oest dels Països Baixos fins al sud-oest de Dinamarca 
 Frísia Occidental, regió natural de la província del nord d'Holanda Septentrional als Països Baixos
 Frísia Oriental, regió d'Alemanya, més coneguda amb el nom Ostfriesland, no forma una subdivisió administrativa, però si una entitat etnològica
 Frísia Septentrional porció septentrional de Frísia localitzada principalment a Alemanya 
 Província de Frísia, província dels Països Baixos, nom oficial Fryslân
 Senyoria de Frísia